Олаус Петри Каре́лиус (; , Эсмо, Швеция — 12 мая , Худдинге, Швеция) — шведский , сельский священник.

С 1725 года был священником в Уппсале, затем с 1726 — в Эсмо, с 1732 — в Меллёсе. В 1739 возглавил приход в Худдинге.

Написал на народном языке популярную поэму «Hoensgummans visa» (Стокгольм, 1721; много изданий).

Примечания

Ссылки 
 

Лютеранские священники
Писатели-священники